Носим — топоним:
 Носим (река);
 Носим (сельское поселение);
 Носим (село).